Филипп Кемель (, 28.06.1948, Эмрен, Нор, Франция) — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, мэр города Карвен.

Биография 

Родился 28 июня 1948 г. в Эмрене (департамент Нор). Член Социалистической партии. По профессии — экономист. Профессор логистики в университет Лилля.

На выборах в Национальное собрание 2012 г. Филипп Кемель был кандидатом социалистов по 11-му избирательному округу и одержал победу, получив во 2-м туре 50,11 % голосов, и опередил на 118 голосов лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Выборы в Национальное собрание 2017 г. Филипп Кемель проиграл, заняв третье место в первом туре голосования. В марте 2020 года он в четвертый раз победил на муниципальных выборах в городе Карвен и был переизбран мэром этого города.

Политическая карьера 
с 18.03.2001 — мэр города Карвен<br/ >
29.03.2004 — 31.12.2015 — член Регионального совета Нор-Па-де-Кале, вице-президент по вопросам производственного обучения<br/ >
18.06.2012 — 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Па-де-Кале
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Депутаты Национального собрания Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Мэры городов Франции